Doubravka bezeichnet:

 Dubrawka von Böhmen
 Doubravka (Bělá nad Radbuzou), Ortsteil von Bělá nad Radbuzou, Tschechien
 Doubravka, Ortsteil von Chrášťany u Týna nad Vltavou, Tschechien
 Doubravka, Ortsteil von Plzeň, Tschechien
 Doubravka, Berg in Tschechien; siehe Doubravská hora
 Doubravka, linker Oderzufluss in Tschechien und Polen; siehe Przykopa
 Doubravka, linker Zufluss des Karvinský potok in Tschechien
 Doubravka, linker Zufluss der Doubrava in Tschechien
 Doubravka, rechter Zufluss zur Hostačovka in Tschechien
 Doubravka, rechter Zufluss zur Jevišovka in Tschechien